Энсисо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 69,69 км². Население — 162 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 EncisoNet. Historia y datos de Enciso
 Centro paleontológico de Enciso

Муниципалитеты Риохи